Малхася́нц () — армянская фамилия. Известные носители:
 Малхасянц, Геннадий Гараевич — советский балетмейстер и педагог, отец солистки Большого театра Юлианы Малхасянц.  
 Малхасянц, Степан Саркисович (1857—1947) — армянский филолог, лингвист и лексикограф, автор трудов по классическому армянскому языку.

См. также 
 Малхасян